Der Begriff Anstich bezeichnet:

Fassanstich
Abstich (Metallurgie), Öffnung des Verschlusses eines Hochofens
Tunnelanstich, Baubeginn eines Tunnels